Laasen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Laasen (Gera), Ortsteil der Stadt Gera, Thüringen
 Laasen (Probstzella), Ortsteil der Gemeinde Probstzella, Thüringen

 Laasen (Gemeinde Tieschen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Laasen (Gemeinde St. Peter), Ortsteil von Althofen bei St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark